Calymperaceae är en familj av bladmossor. Calymperaceae ingår i ordningen Pottiales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Calymperaceae 206 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Calymperaceae